Михаи́л Васи́льевич Его́ров:
 Егоров, Михаил Васильевич (1896—1949) — участник Первой мировой и Гражданской войн, дважды кавалер ордена Красного Знамени (1919, 1922).
 Егоров, Михаил Васильевич (1907—2000) — советский государственный деятель, министр судостроительной промышленности СССР (1976—1984).
 Егоров, Михаил Васильевич (1905—1963) — советский кинорежиссёр.